Seznam brigad z zaporedno številko 87.

Seznam 
 Pehotne
 87. brigada (Združeno kraljestvo)

 Oklepne
 87. oklepna brigada (Združeno kraljestvo)

Glej tudi